Алекса́ндр Васи́льевич Вискова́тов ( — ) — русский военный историк; генерал-майор.

Биография 

Окончил 1-й кадетский корпус. Служил в артиллерии; первый офицерский чин получил 16 мая 1824 года. Затем служил в ведомстве путей сообщения, гидрографическом депо Морского министерства и в ведомстве военно-учебных заведений. В 1841 году награждён орденом Св. Станислава 2-й степени, в 1848 — Св. Анны 2-й степени, в 1850 — орденом Св. Владимира 3-й степени, в 1852 — прусским орденом Красного орла.

Библиография 
 «Военные действия российского гребного флота, под начальством вице-адмирала Бредаля на Азовском море, в 1736, 1737 и 1738 годах» (СПб., 1830); (PDF в РГБ)
 «Краткая история Первого кадетского корпуса» (, 1832);
 «Краткая история Кавалергардскаго Ея Императорскаго Величества полка» (, 1832);
 «Хроника Российской армии» (Кн. 1—20. — , 1834—1842);
 «Историческое обозрение Кавалергардского полка»;
 «Историческое обозрение лейб-гвардии Измайловского полка, 1730—1850» (, 1851);
 «Историческое описание одежды и вооружения Российских войск с древнейших времён до 1855 г.» (Т. 1—30. — , 1841—1862; Изд. 2-е. — Т. 1—34. Санкт-Петербург — Новосибирск — Ленинград, 1899—1948) — удостоена в 1842 году половинной Демидовской премии
 «Хроника российской Императорской армии» (Ч. 1—7. — , 1852);
 «Николай Иванович Греч. Биографический очерк» (, 1854);
 «Очерк истории Тобольского пехотного полка» (, 1854);
 «Строение военных судов в России при царях Михаиле Феодоровиче и Алексии Михайловиче» (, 1856);
 «Краткий исторический обзор морских походов русских и мореходства их вообще до исхода XVII в.» (, 1864;  Изд. 2-е. — , 1946)

Сверх этих трудов, из которых последние три составляют более 50 томов с более чем 3 тысячами рисунков, Висковатов участвовал в составлении «Энциклопедического лексикона» (А. А. Плюшара), был деятельным сотрудником «Военного энциклопедического лексикона» (бар. Зедцелера) и «Военной галереи», помещал много статей в разных литературных изданиях; составил текст для военно-хронологических надписей на стенах Георгиевского зала Большого Кремлёвского дворца.

Как особую форму его исследовательской деятельности можно расценить активное внимание Висковатова к изустным воспоминаниям очевидцев, записи которых он фиксировал и сохранил. Среди опубликованных рассказов, к примеру: «Рассказы князя П. М. Волконского».

Известны также его опыты в драматургии; наиболее удачной была его двухактная пьеса «Минин».

 современные издания
 История русской армии в иллюстрациях. Обмундирование и вооружение. — Москва : АСТ, печ. 2019. — 590, [1] с., [16] л. цв. ил., портр. — (Иллюстрированная история (подарочная)). — ISBN 978-5-17-109754-7. — 2 000 экз.
 Русское вооружение и военная форма. 1000 лет истории. — Москва : ОЛМА : БИНОМ. Лаб. знаний, 2021. — 254, [1] с.: цв. ил., портр. — (История России). — ISBN 978-5-9963-6277-6. — 1000 экз.

Семья 
Жена: Паулина Фёдоровна, урождённая Багговут (?—1869), сестра Александра и Карла Фёдоровичей Багговут. Их дети:
 Василий (1832—?)
 Александр (1833—1906)
 Николай (1835—1903)
 Константин (1837—1906)
 Владимир (1838—19.04.1917)
 Мария (1838—?)
 Павел (1842—1905)
 Валериан (1845—1886)

Примечания

Литература 
 
 
 
 Висковатов Александр Васильевич // Список генералам по старшинству. Исправлено по 7 января 1856.
 Смирнова Е. К. Создатели раритетов Отечества. А. В. Висковатов и Л. А. Верховцев — создатели уникального труда по истории обмундирования и вооружения русской армии. // Военно-исторический журнал. — 2004. — № 3. — С.57-58.

Ссылки 

 «Историческое описание одежды и вооружения российских войск» на сайте memorandum.ru
 «Историческое описание одежды и вооружения российских войск» на сайте listat.ru
 «Историческое описание одежды и вооружения российских войск» на сайте "Русская армия: история и современность. С 1-го по 34 том (по 2-му изданию). Полная онлайн-версия
 Висковатов Александр Васильевич на сайте knigafund.ru

Почётные вольные общники Императорской Академии художеств
Военные историки
Генерал-майоры (Российская империя)
Составители Военного энциклопедического лексикона
Похороненные на Смоленском православном кладбище
Персоны без указанного места рождения
Выпускники Первого кадетского корпуса
Лауреаты Демидовской премии